Поул () — английская фамилия. Известные носители:
 Генри Поул, 1-й барон Монтегю
 Поул, Маргарет, графиня Солсбери (1473—1541) — английская аристократка, одна из последних представительниц династии Йорков, боковой ветви Плантагенетов, пэр Англии.
 Поул, Реджинальд (1500—1558) — английский кардинал, последний католический архиепископ Кентерберийский.
 Поул, Ричард (1462—1505) — английский аристократ, один из видных сторонников Генриха VII.
 Поул, Чарльз (1757—1830) — британский адмирал флота.

См. также 
 Пол
 Полл
 Пауль
 Поль
 Pohl (значения)
 Поул-позиция